Лысогорский:

Фамилия 
 Ондра (Ундра) Лысогорский (1905—1989) — писатель, поэт, литературный переводчик, филолог, создатель ляшского языка.
 Лысогорский, Владимир Владимирович (1866—1924) — действительный статский советник, камергер, с 1890 года в ведомстве МВД, помощник петроградского градоначальника по административной части.

Населённые пункты

См. также 
 Лысогорский район — район, Саратовская область
 Лысогорский сельский совет — Запорожский район, Запорожская область